Шпилев (Шпилёв) — фамилия:

 Шпилев, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; 31 октября 1917.
 Шпилёв, Герасим Иванович (1884—1939) — российский и советский поэт.
 Шпилев, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; 2 апреля 1917 (посмертно).
 Шпилев, Максим Владимирович (род. 1986) — российский волейболист.
 Шпилёв, Юрий Николаевич (1957—2012) — один из сильнейших сёгистов России.

См. также 
 Шпилево
 Шпилевой